Појам Норич може да се односи на:
Норич, град у Енглеској
ФК Норич сити, фудбалски клуб из Енглеске